Томпсон, Джордж ():
 Томпсон, Джордж (1804—1878) — британский оратор, ярый противник рабства и члена парламента.
 Томпсон, Джордж (род. 1945) — австралийский политик, член парламента.
 Томпсон, Джордж (1906—1986) — игрок в австралийский футбол, выступавший за «Футскрей».
 Томпсон, Джордж (1918—1982) — американский политик, генеральный прокурор Висконсина.
 Томпсон, Джордж (1947—2022) — американский профессиональный баскетболист.
 Томпсон, Джордж (1919—2017) — американский геолог, награждён медалью Пенроуза.
 Томпсон, Джордж (1877—1943) — английский тестовый игрок в крикет.
 Томпсон, Джордж (1921—2000) — американский изобретатель и бизнесмен.
 Томпсон, Джордж (1839—1876) — английский инженер, который служил в Парагвае во время парагвайской войны.
 Томпсон, Джордж (1888—1912) — американский авиатор-самоучка, один из первых лётчиков Колорадо.
 Томпсон, Джордж (1847—?) — рядовой армии США, награждён медалью Почёта во время индейских войн.
 Томпсон, Джордж (1920—1945) — сержант ВВС Великобритании, участник Второй мировой войны, награждён крестом Виктории.
 Томпсон, Джордж (1804—1895) — шотландский судовладелец, основатель судоходной линии Aberdeen Line и член либеральной партии.
 Томпсон, Джордж (1884—?) — английский футболист, выступавший за «Шеффилд Юнайтед», «Дерби Каунти» и «Ньюкасл Юнайтед».
 Томпсон, Джордж (1895—?) — английский футболист, выступавший за «Бернли», «Ротерем Каунти» и «Ашингтон».
 Томпсон, Джордж (1900—1968) — английский футболист, вратарь команд «Йорк Сити» и «Саутгемптон».
 Томпсон, Джордж (1926—2004) — английский футболист, вратарь команд «Сканторп Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Манчестер Сити» и «Карлайл Юнайтед».
 Томпсон, Джордж (1928—2016) — шотландский политик, член парламента Галлоуэя от национальной партии.
 Томпсон, Джордж (1849—1940) — австралийский политик, член законодательного совета Квинсленда.
 Томпсон, Джордж (род. 1956) — американский поверенный международной торговли и адъюнкт-профессор.